URV peut signifier :
 Union pour le Renouveau de Versailles, mouvement politique municipal versaillais ;
Unió Regional Valenciana du Pays valencien, d'idéologie blavériste et actif à la fin des années 1970 ;
Université Rovira i Virgili, université publique catalane basée à Tarragone, en Espagne.